Вольфисайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Энайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Мюндольсайм (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 5,57 км², население — 3930 человек (2006) с тенденцией к росту: 3999 человек (2013), плотность населения — 718,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3970 человек, в 2012 году — 3984 человека, а в 2013-м — 3999 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2641 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2072 были экономически активными, 569 — неактивными (показатель активности 78,5 %, в 1999 году — 77,1 %). Из 2072 активных трудоспособных жителей работали 1949 человек (982 мужчины и 967 женщин), 123 числились безработными (54 мужчины и 69 женщин). Среди 569 трудоспособных неактивных граждан 247 были учениками либо студентами, 188 — пенсионерами, а ещё 134 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки